Ру́сская Википе́дия — русскоязычный раздел Википедии, основанный 11 мая 2001 года. Входит в десятку самых крупных языковых разделов Википедии по всем основным показателям. Используется MediaWiki с рядом расширений. Включает в себя  , а также служебные страницы.

Название «Русская Википедия» не обозначает принадлежность к какому-либо народу или государству, подразумевая лишь язык написания статей.

Основные показатели

Количественные 

По состоянию на    в русской Википедии насчитывается   различной тематики. По данному показателю русская Википедия занимает 7-е место среди всех языковых разделов.

Русская Википедия — первый по числу начатых статей языковой раздел Википедии на славянских языках и крупнейший среди всех разделов Википедии, основанных не на латинице. В русской Википедии зарегистрировано  участника.

Общее количество страниц в русской Википедии составляет , количество правок — . По этим показателям русскоязычный раздел находится, соответственно, на 6-м и на 5-м местах.

Русская Википедия использует принцип добросовестного использования (fair use) и занимает второе место по количеству загруженных файлов в раздел, уступая только английской Википедии.

Качественные 

Раздел Википедии на русском языке обладает наибольшей «глубиной» среди всех славянских разделов, имеющих более 100 тысяч статей, и находится по этому показателю на 12-м месте среди 52 крупнейших языковых разделов, имеющих более 100 тысяч статей. По состоянию на    в русскоязычном разделе Википедии —  ,   и  ,  . На 30 августа 2020 года по объёму тысячи статей, которые должны быть в каждой Википедии, русская Википедия занимает 3-е место среди всех языковых разделов.

В разрезе тем наибольшую долю занимают статьи, посвящённые:

 людям — ;
 населённым пунктам — ;
 омонимам — 
 антропогенным географическим объектам — ;
 административным единицам — ;
 водным объектам — ;
 животным — ;
 фильмам и телесериалам — ;
 музыкальным альбомам — ;
 компаниям — ;
 растениям — ;
 улицам — ;
 музыкальным коллективам — ;
 песням — ;
 компьютерным играм — ;
 музыкальным синглам — ;
 галактикам Нового общего каталога — ;
 судам (плавучим сооружениям) — ;
 футбольным клубам — ;
 программному обеспечению — ;
 книгам — ;
 музеям — ;
 наградам — ;
 флагам — ;
 языкам — ;
 островам — .

Посещаемость и цитирование 

Русская Википедия в октябре 2022 находилась на третьем месте по посещаемости среди всех языковых разделов Википедии. По состоянию на начало апреля 2015 года количество просмотров страниц русской Википедии составляло около 1,5 миллиона в час.

По данным alexa.com, на середину ноября 2018 года русскоязычный раздел Википедии находится на втором месте по посещаемости. На долю русской Википедии приходилось 8,99 % просмотренных страниц, в то время как на долю других разделов из первой пятёрки — английского 56,83 %, испанского 6,92 %, китайского 5,35 %, японского 4,73 %.

На февраль 2014 года тематический индекс цитирования русской Википедии в Яндекс.Каталог равен , по этому показателю она находится на четвёртом месте среди всех сайтов Рунета и шестом — среди всех сайтов Интернета.

По данным на апрель 2022 года русская Википедия заняла третье место по посещаемости, уступив английской и японской, незначительно обойдя немецкую и испанскую.

Хронология развития 

 2001 год
 11 мая — анонсировано создание раздела Википедии на русском языке. Раздел находился на домене russian.wikipedia.com.
 2002 год
 7 ноября — раздел был перенесён с домена ru.wikipedia.com на ru.wikipedia.org, сменил вики-движок с UseModWiki на MediaWiki. Скрипт переноса текстов и историй правок со старого сервера на новый не был запущен, был только вручную перенесён текст главной страницы; стала использоваться кодировка UTF-8. Фактически это «второе рождение» проекта — одна статья.
 2006 год
 29 ноября — русская Википедия получила награду «Премию Рунета — 2006» в номинации «Наука и образование».
 2007 год
 27—28 октября — в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербургском государственном университете информационных технологий, механики и оптики прошла первая Вики-конференция.
 27 ноября — повторное получение «Премии Рунета» в той же номинации.
 2008 год
 19 мая — русская Википедия вошла в десятку крупнейших разделов Википедии, став вторым (после японского) разделом в десятке, использующим нелатинский алфавит.
 18—19 октября — в Москве в Научной педагогической библиотеке имени К. Д. Ушинского прошла вторая Вики-конференция.
 2009 год
 24—25 октября 2009 года в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербургском государственном университете информационных технологий, механики и оптики (СПбГУ ИТМО) состоялась Вики-конференция 2009.
 25 ноября — русская Википедия получила «Премию Рунета — 2009» в номинации «Наука и образование».
 2010 год
 8—9 мая — прошла Вики-конференция 2010 в Ростове-на-Дону.
 10 июня — изменён дизайн и добавлено несколько нововведений.
 25 ноября — русская Википедия получила «Премию Рунета — 2010» в номинации «Наука и образование».
 2011 год
 24 февраля — в результате заливки статей о реках России русская Википедия перегнала нидерландскую Википедию, а 45 минут спустя — также и португальскую Википедию, перейдя тем самым на восьмое место по числу статей.
 20—21 августа — прошла Вики-конференция 2011 в Воронеже.
 20 сентября — русская Википедия превзошла японскую Википедию по числу статей и вышла на седьмое место среди всех разделов Википедии, став самым крупным разделом, не использующим латиницу.
 21 октября — нидерландская Википедия благодаря ботозаливке обогнала русскую и японскую Википедии, сместив русскую на восьмое место, а японскую на девятое.

 2012 год
 28 июня — количество участников русской Википедии превысило количество статей в ней.
 10 июля — русская Википедия по решению части сообщества была заблокирована на один день в знак протеста против Законопроекта № 89417-6, который предполагал введение цензуры в Рунете.
 10—11 ноября — в Москве в Научной педагогической библиотеке имени К. Д. Ушинского прошла VI Вики-конференция.
 21 ноября — русская Википедия получила «Премию Рунета 2012» в номинации «Наука и образование».
 3 декабря — русская Википедия превзошла польскую Википедию по числу статей и вышла на седьмое место среди всех разделов Википедии, став самым крупным разделом на славянском языке.
 25 декабря — русская Википедия превзошла испанскую Википедию по числу статей и вышла на шестое место среди всех разделов Википедии.
 2013 год
 7 января — испанская Википедия благодаря ботозаливке обогнала русскую Википедию, сместив её на седьмое место.
 19 февраля — число участников превысило .
 24 февраля — русская Википедия вновь превзошла испанскую Википедию (после периода 25.12.2012 — 7.01.2013) по числу статей и вышла на шестое место среди всех разделов Википедии.
 17 мая — произошла корректировка статистики языковых разделов Википедии, в результате чего количество статей в испанской Википедии превысило число статей в русскоязычном разделе. Таким образом, русская Википедия опустилась на седьмое место по числу статей.
 27 мая — русская Википедия по количеству правок обошла итальянскую Википедию.
 17 июня — шведская Википедия благодаря ботозаливке по количеству статей обошла русскую, отодвинув её на восьмое место.
 1 октября — русская Википедия по количеству статей обошла испанскую, заняв седьмое место.
 9—10 ноября — в Культурно-выставочном центре им. Тенишевых (Смоленск) была проведена VII Вики-конференция.
 2014 год
 7 августа — русская Википедия превзошла итальянскую Википедию по числу статей и вышла на шестое место среди всех разделов Википедии.
 1 сентября — себуанская Википедия благодаря ботозаливке по количеству статей обошла русскую, отодвинув её на седьмое место.
 13—14 сентября — в Москве в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова прошла VIII Вики-конференция.
 23 сентября — варайская Википедия благодаря ботозаливке по количеству статей обошла русскую, отодвинув её на восьмое место.
 2015 год
 9 января — число участников превысило .
 10 января — общее количество страниц в русскоязычном разделе превысило .
 31 марта — русская Википедия обошла по числу статей себуанскую, выйдя спустя полгода вновь на седьмое место. Русский раздел стал первой Википедией, обогнавшей себуанскую после ботозаливки последней в июле — августе 2014.
 В ночь с 24 на 25 августа русская Википедия блокировалась рядом интернет-провайдеров. См. Блокирование Википедии в России.
 3—4 октября — в Костроме в Костромском государственном университете имени Н. А. Некрасова состоялась IX международная Вики-конференция.
 11 октября — русская Википедия обошла по числу статей варайскую и поднялась на шестое место.
 10 ноября — русская Википедия получила «Премию Рунета — 2015» в номинации «Наука и образование».
 12 ноября — в результате ботозаливки себуанская Википедия обошла по числу статей русскую Википедию и сместила её на седьмое место.
 2016 год
 6 октября — общее количество страниц в русскоязычном разделе превысило .
 1—2 октября — в Санкт-Петербурге в Санкт-Петербургском государственном университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) прошла юбилейная X международная Вики-конференция.
 19 ноября — число участников превысило .
 2017 год
 20 июня — в раздел загружено 200 тысяч файлов.
 2022 год
 1 марта — Появился серьёзный риск блокировки википедии в России, из-за статьи о вторжении России на Украину в 2022 году, в рамках российско-украинской войны.
 30 марта — Википедии снова угрожают блокировкой в РФ через сутки, из-за статьи о вторжении России на Украину в 2022 году, в рамках российско-украинской войны.

<p align="center">

Участники 

Все пользователи русской Википедии делятся на тех, кто по мере необходимости читает её статьи,  тех, кто хотя бы раз их редактировал и тех, кто создаёт, редактирует и читает статьи.

Редактировать статьи Википедии можно с постоянного аккаунта либо анонимно, без регистрации. Но чаще всего, анонимные правки откатываются из-за явного или неявного вандализма анонимов, а также недоверия участников сообщества Википедии к уровню профессионализма анонимных редакторов. Анонимным редактированием нередко злоупотребляют участники, которых ранее наказали за нарушения правил, чтобы продолжать свои нарушения. Запрет анонимных правок постоянно предлагается с разных уровней, но текущий консенсус сообщества это не допускает. Однако это возможно в других языковых разделах: так, в 2020 году анонимное редактирование запретила Португальская Википедия, одна из крупнейших.

Отдельная страница русской Википедии посвящена умершим участникам.

Категории и флаги (статусы) участников

 Редактировать статьи Википедии можно с постоянного аккаунта либо анонимно, без регистрации.
 Участники русской Википедии зарегистрированы на ней, имеют свой постоянный аккаунт, под которым и правят её статьи. Они имеют своё имя. После регистрации участники могут пользоваться списком наблюдения за интересующими статьями, получают личное пространство, состоящее из личной страницы, страницы обсуждения и, возможно, дополнительных страниц. Также зарегистрированный участник получает возможность в целях удобства настраивать персональное оформление.
 Через 4 дня после регистрации они приобретают статус автоподтверждённых участников и могут править и частично защищённые страницы, а переименовывать любые (кроме полностью защищённых).
 Через 14 дней после регистрации и наличии не менее 20 правок они приобретают статус загружающих и могут загружать файлы (для загрузки файлов на Викисклад этот статус не требуется).

Два вышеперечисленных статуса присваиваются автоматически. Нижеприведённые статусы присваиваются участнику в ручном режиме.

 Исключение из IP-блокировок — специальный флаг, позволяющий редактировать страницы Википедии с заблокированных IP-адресов.
 Автопатрулируемые — получают возможность взаимодействовать с системой патрулирования статей на базовом уровне, предназначенной для защиты от вандализма и иных нежелательных изменений в статьях.
 Патрулирующие могут устанавливать и снимать отметку «патрулированная версия» со страниц, иметь доступ к необходимым служебным страницам. В настоящее время в русском разделе Википедии более 1800 участников с данными правами.
 Переименовывающие файлы могут изменять названия страниц файлов. В настоящее время в русском разделе Википедии более 70 участников с данными правами.
 Подводящие итоги могут подводить итоги обсуждений на подстраницах «к удалению» в сравнительно простых случаях. В настоящее время в русском разделе Википедии 48 участников и 2 бота являются подводящими итоги.
 Администраторы имеют дополнительные права по блокировке участников, удалению страниц, включению и снятию защиты со страниц, правке полностью защищённых страниц, присвоению и снятию с участников флагов патрулирующего, откатывающего, автопатрулируемого, подводящего итоги, исправлению последствий ошибочных действий других администраторов. В настоящее время в русском разделе Википедии  участник с правами администратора. В русской Википедии невысокое число администраторов среди крупных Википедий, но удельный вес их ( %) превосходит некоторые разделы, например, португальский. Администраторы не имеют каких-либо привилегий в управлении проектом и не имеют права использовать свои возможности для навязывания другим участникам своей точки зрения.
 Инженеры — участники, имеющие специальные права для технического обслуживания сайта.
 Бюрократы могут переименовывать учётные записи участников, присваивать и снимать статус администратора и бота. В настоящее время все бюрократы являются одновременно и администраторами, всего их  .
 Ревизоры могут скрывать отдельные версии страниц из истории правок, а также просматривать уже сокрытые.
 Проверяющие участников имеют доступ к инструментам, позволяющим в случае необходимости получить доступ к дополнительным данным о пользователях для выявления обхода блокировок учётных записей и создания «сокпаппетов». Для выдачи данных прав участники обязаны сообщить свои реальные данные. Также они обязуются сохранять конфиденциальность, и в случае её нарушения данные права могут быть отозваны.
 Арбитры являются временно избираемыми членами Арбитражного комитета (АК), который призван разрешать различные конфликты, связанные с работой в Википедии, которые оказалось невозможно разрешить иными методами.
 Клерки избираются Арбитражным комитетом, в их функции входит помощь Арбитражному комитету в поддержании служебных страниц, связанных с работой АК, в актуальном состоянии, а также консультация участников по вопросам, связанным с заявками на арбитраж.

Участники, имеющие стаж в Википедии от 3 месяцев и 100 осмысленных правок в ней, могут участвовать в выборах администраторов и бюрократов. Участники, имеющие стаж в Википедии от 3 месяцев и 500 действий в ней, имеют право принимать участие в выборах Арбитражного комитета.

Географическое распределение участников

По состоянию на май 2018 года участники русской Википедии (по указанной ими информации) представляют 63 государства.

Из тех участников, которые когда-то указали на своей личной странице своё местонахождение, большинство участников из России — свыше 5800. Только в двух крупнейших городах страны их количество составляет несколько сотен в каждом: более 1400 участников указывают себя как участники из Москвы (кроме того, из Московской области — более 200 человек), более 750 — как участники из Санкт-Петербурга. Примерно по 120—130 человек указывают себя как участники из Екатеринбурга и участники из Новосибирска.

Некоторые участники Википедии встречаются в реальной жизни на так называемых вики-встречах. Первая такая встреча участников русской Википедии прошла 1 мая 2005 года в Санкт-Петербурге.

С 2007 года ежегодно участники из разных городов России и соседних стран собираются на вики-конференции:
 2007 — I Вики-конференция в Санкт-Петербурге
 2008 — II Вики-конференция в Москве
 2009 — III Вики-конференция в Санкт-Петербурге
 2010 — IV Вики-конференция в Ростове-на-Дону
 2011 — V Вики-конференция в Воронеже
 2012 — VI Вики-конференция в Москве
 2013 — VII Вики-конференция в Смоленске
 2014 — VIII Вики-конференция в Москве
 2015 — Международная IX Вики-конференция в Костроме
 2016 — Международная X Вики-конференция в Санкт-Петербурге
 2017 — Международная XI Вики-конференция в Москве
 2018 — Международная XII Вики-конференция в Санкт-Петербурге
 2019 — Международная XIII Вики-конференция в Москве
 2020 — Международная XIV Вики-конференция в Санкт-Петербурге
 2021 — Международная XV Вики-конференция в Москве
 2022 — Международная XVI Вики-конференция в Санкт-Петербурге

Проблемы

Войны правок 
Как и в других языковых разделах Википедии, в русскоязычном разделе время от времени возникают затяжные конфликты между сторонниками различных точек зрения по тому или иному вопросу, что приводит к «войнам правок» — частому изменению статьи или круга статей в направлении преимущества определённого взгляда на их содержание.

Как заметила в 2013 году Элен Дунаевски, в русскоязычной Википедии статьи на темы, связанные с Украиной и её историей, часто более подвержены войнам правок, чем материалы, касающиеся даже спорных моментов истории российской, составляя на момент написания её статьи львиную долю в списке 15 наиболее редактируемых статей русскоязычного раздела (в частности, она выделила войны правок касательно написания названий украинских городов Киева и Харькова, предложного управления слова «Украина», украинского флота в 1917—1919 годах, гетмана Ивана Мазепы, УПА, Голодомора). Только на момент написания работы Дунаевски вики-статьи об УПА и Голодоморе ставились администраторами на защиту соответственно 12 и 11 раз, а во многих статьях украинской тематики делались тысячи правок против среднего для русскоязычного раздела значения в 34 правки на статью.

По данным исследования газеты «Взгляд» 2015 года, война правок распространена больше всего вокруг русско-украинской тематики, которая пережила первый свой пик в 2014 году и повторный - в 2022 году. Некоторые статьи, связанные с государственной принадлежностью Крыма и войны на востоке Украины, кардинально отличаются в русской и украинских версиях или даже могут противоречить друг другу. Помимо украинской тематики, в русскоязычном разделе распространены и другие потенциально конфликтные темы, а именно армяно-азербайджанский конфликт, в войнах правок которых активно участвуют армяне и азербайджанцы или интересующиеся данной тематикой; похожая ситуация складывается и в башкиро-татарском вопросе. Другая тема, связанная с гражданской войной в России, стала горячим полем между так называемыми сторонниками «белых» и «красных»; другие конфликтные темы связаны с тематикой гомосексуальности и ЛГБТ, где ведётся война правок между представителями сексуальных меньшинств с либералами против сторонников традиционных и охранительных точек зрения. Ещё одна конфликтная тема затрагивает ближневосточный конфликт, где пересекаются взгляды сторонников и противников военного вмешательства России или США. Среди других горячих тем встречаются также атеизм и религия, масонство, психиатрия, защита прав животных и другие. В 2022 году газета «Взгляд» выпустила публикацию «Вики-война только начинается», в которой признаётся невозможность постановки русской википедии под контроль, как и невозможность создания в ближайшем будущем «альтернатив».

Критика 

Российский лингвист Максим Кронгауз в 2013 году отмечал, что русская Википедия уступает английской практически во всём и констатировал спад в доработке раздела энтузиастами («то ли устали, то ли просто надоело») и переориентацию на классические бумажные энциклопедии прошлого.

Если раньше это была довольно интересная информационная свалка, то сегодня она становится респектабельнее. Интересные (но непроверяемые или вообще неэнциклопедические) факты отбрасываются, зато появляется научное (чаще псевдонаучное) теоретизирование. В результате теряются специфические достоинства, а уровень профессиональных энциклопедий остаётся недостижим

Единый реестр запрещённых сайтов 

В начале апреля 2013 года несколько статей Википедии были внесены в российский Единый реестр запрещённых сайтов. Несмотря на формальное постоянное наличие нескольких статей Википедии в реестре, их адреса не выгружались операторам связи для введения реальной блокировки.

18 августа 2015 года Роскомнадзор впервые потребовал ограничить доступ к статье о наркотическом веществе чарас на основании решения суда. Несмотря на то, что участники Википедии переименовали статью и полностью её переписали по открытым академическим источникам, 24 августа Роскомнадзор направил адрес страницы на блокировку операторами связи. Поскольку русская Википедия использует защищённый протокол https, провайдеры не имели возможности заблокировать отдельную страницу, и в ночь на 25 августа для многих российских пользователей интернет-энциклопедия стала недоступна. Но уже утром Роскомнадзор исключил страницу «чарас» из реестра, поскольку она, «согласно экспертному заключению ФСКН России, не нарушает требований законодательства». Блокировка Википедии была снята. НП «Викимедиа РУ» выпустило пресс-релиз.

Дело 12 редакторов 
В июле 2019 года в Русской Википедии в результате проверки заблокировали группу учётных записей за координированные действия. Внимание прессы было привлечено тем фактом, что с этих учётных записей добавлялась негативная информация про оппозицию и позитивная — про российских чиновников.

Давление на Википедию 

1 марта 2022 года Роскомнадзор пригрозил блокировкой «Википедии» из‑за статьи «Вторжение России на Украину (2022)». Причиной уведомления стали «сведения о многочисленных жертвах среди военнослужащих Российской Федерации, а также гражданского населения Украины, в том числе детях».

11 марта был арестован белорусский редактор Википедии. За день до этого российский телеграм-канал «Мракоборец» опубликовал личные данные редактора, обосновывая это тем, что редактор вносил якобы незаконные правки в статьи Википедии о нападении России на Украину.

1 ноября 2022 года российский суд оштрафовал фонд Wikimedia Foundation на два миллиона рублей за отказ удалить две статьи из русской википедии.

Внутренние награды 
В русской Википедии существует система наград для статей, выделяющихся высоким качеством и информативностью. Существует специальный портал: Портал:Избранное содержание, посвящённый этому вопросу.

По состоянию на июль 2019 года в русской Википедии есть четыре вида таких наград:
 Избранные статьи — лучшие статьи, которые есть в Википедии, выбираются участниками на странице обсуждения кандидатов и презентуются раз в три или четыре дня на заглавной странице.
 Хорошие статьи — статьи, приближающиеся к избранным по качеству, но ещё не удовлетворяющие всем критериям избранных, выбираются участниками на странице обсуждения кандидатов и по мере избрания презентуются на заглавной странице.
 Добротные статьи — статьи, которые по различным причинам не удовлетворяют критериям хороших и избранных, но также могут быть причислены к качественным статьям Википедии. Выбираются на странице обсуждения кандидатов и не презентуются на заглавной странице.
 Избранные списки и порталы — страницы, которые не являются статьями, но несут в себе много информации, выбираются участниками на странице обсуждения кандидатов и презентуются по мере издания на заглавной странице.

Участники соответствующих проектов считают, что эти награды являются стимулом для написания как можно более качественных статей. Для особо активных и внёсших большой вклад википедистов предусмотрена система орденов. Те участники, которые внесли наибольший вклад в развитие русской Википедии, становятся лауреатами Вики-премии; эта награда вручается ежегодно, начиная с 2012 года.

Награды и премии Русской Википедии 
«Премия Рунета»

«Премия Рунета» — российская общенациональная награда в области высоких технологий и Интернета, которой поощряются выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внёсших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет (Рунета).
 «Премия Рунета — 2019» — лауреат премии в номинации «Образование и кадры».
 «Премия Рунета — 2017» — лауреат премии в номинации «Наука и образование».
 «Премия Рунета — 2015» — лауреат премии в номинации «Наука и образование».
 «Премия Рунета — 2014» — лауреат премии в номинации «Наука и образование».
 «Премия Рунета — 2012» — лауреат премии в номинации «Наука и образование».
 «Премия Рунета — 2011» — дипломант «Народной десятки» (6-е место).
 «Премия Рунета — 2010» — лауреат премии в номинации «Наука и образование», а также дипломант «Народной десятки» (7-е место).
 «Премия Рунета — 2009» — лауреат премии в номинации «Наука и образование».
 «Премия Рунета — 2008» — дипломант «Народной десятки» (9-е место).
 «Премия Рунета — 2007» — лауреат премии в номинации «Наука и образование», а также дипломант «Народной десятки» (8-е место).
 «Премия Рунета — 2006» — лауреат премии в номинации «Наука и образование».
 «Премия Рунета — 2005» — дипломант «Народной десятки» (6-е место).

Интернет-конкурс РОТОР и РОТОР++

Сетевой конкурс РОТОР, особенность которого заключается в том, что номинировать и голосовать за проекты могут только видные деятели Рунета, являющиеся членами союза ЕЖЕ:
 РОТОР-2011 (2011 год) — номинация «Научно-популярный сайт года» (1-ое место).
 РОТОР-2010 (2010 год) — русская Википедия выиграла номинацию «Интернет-сообщество года».
 РОТОР-2009 (2009 год) — русская Википедия выиграла номинацию «Научно-образовательный сайт года», а редакторы русской Википедии заняли II место в номинации «Редактор года». Также в конкурсе были номинированы Викитека и Викисклад.
 РОТОР-2008 (2008 год) — русская Википедия выиграла номинацию «Интернет-сообщество года» и в четвёртый раз заняла II место в номинации «Научно-образовательный сайт года», опять уступив проекту «Элементы.ру».
 РОТОР-2007 (2007 год) — второе место в номинации «Интернет-сообщество года» и второе место в номинации «Научно-образовательный сайт года».
 РОТОР-2006 (2006 год) — второе место в номинации «Научно-образовательный сайт года».
 РОТОР++ (2005 год) — второе место в номинации «Научно-образовательный сайт года», первое — у проекта «Элементы.ру».

Интернет-конкурс «Золотой сайт»

«Золотой сайт» — всероссийский открытый интернет-конкурс, основанный в 1998 году при участии IT-корпораций IBS, APC, Intel и Microsoft.
 «Золотой сайт — 2007» — лауреат в номинации «Классика».

Прочие премии
 «Интернить’2005» — лауреат в номинации «Сервисы года».

См. также 
 Список первых статей русской Википедии
 История русскоязычного раздела
 Логотип Википедии
 Размер в томах
 Викимедиа Россия
 Некоммерческое партнёрство «Викимедиа РУ»

Примечания

Литература 
Монографические издания
 
 
 

Научные статьи
 
 
 
 

Иное
 Черняк Е. Л., Миркин Б. Г. Автоматическое достраивание таксономии на русском языке на основе ресурсов википедии. — : 2013.
 
 Как складывался образ довоенной сталинской эпохи в русской Википедии
 Русской Википедии — 20 лет: как она устроена, кто её создает и как разрешаются «войны правок». Интервью RFI с Станиславом Козловским, 2021 г.

Ссылки 

 Tables Wikipedia : RU : 2002—2018
 Wikipedia Page Views Per Country: 2009—2013
 Report Card Top Wikis: 2002—2018

Рунет
Сайты, появившиеся в 2001 году
Сайты на русском языке
Википедия
Разделы Википедии
Славянские Википедии
Сайты, награждённые премией Рунета
Сайты, награждённые премией РОТОР